Суперкубок Англії з футболу 1982 — 60-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 1982 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка країни «Тоттенгем Готспур».

Володарем трофею удев'яте в своїй історії став «Ліверпуль», який здобув перемогу у матчі з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу свого нападника Іана Раша (шостий трофей клубу, якщо не враховувати співволодіння Суперкубком).

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на lfchistory.net  

1982
Англія
Серпень 1982
1982 в англійському спорті